Het Europees kampioenschap powerlifting 2007 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 30e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Poolse stad Kościan van 8 tot 12 mei 2007.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2007